Braunmühle ist der Ortsname von

 Braunmühle (Sengenthal), Ortsteil der Gemeinde Sengenthal, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Braunmühle (Treffelstein), Ortsteil der Gemeinde Treffelstein, Landkreis Cham, Bayern